Се́бежский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Псковской области России.

Административный центр — город Себеж.

География 

Площадь района — 3110 км². Район граничит на севере с Красногородским и Опочецким районами, на востоке — с Пустошкинским и Невельским районами Псковской области РФ, на западе — с Зилупским и Лудзенским краями Латвии, на юге — с Витебской областью Белоруссии.

Юго-западную часть территории района занимает Себежский национальный парк.

Основные реки — Великая, Идрица, Чернея, Коноплястик, Досьма, Исса.

История 
В 1772 году Себеж стал уездным городом Псковской губернии, с 1781 года — Полоцкого наместничества. С 1796 года до 1924 года Себежский уезд входил в состав Витебской губернии. В 1924 году передан в состав Псковской губернии.

Себежский район образован 1 августа 1927 года в составе Великолукского округа Ленинградской области. С 1 октября 1929 года — в составе Западной области с центром в Смоленске, с 29 января 1935 года — в составе Калининской области. 22 августа 1944 года район был включён в новообразованную Великолукскую область. С 2 октября 1957 года — в составе Псковской области. В октябре 1959 года был ликвидирован и передан Себежскому ранее отдельный Идрицкий район.

Население 

По состоянию на 1 января  года из  жителей района в сельских условиях  проживают  % населения района или  человек; в городских условиях —   %  или  человек, в том числе в городе Себеж —  человек, в рп Идрица —  человек, рп Сосновый Бор —  человек.

По данным переписи населения 2010 года численность населения района составляла 21674 человека, в том числе 14240  городских жителей или 65,7 % от общего населения; а также 7434 сельских жителя или 34,3 %.

По итогам переписи населения 2002 года, из 25 473 жителей района, русские составили 23 628 чел. (92,76 % от всего населения или 92,84 % от указавших национальность), белорусы —  616 чел. (2,42 % соотв.), украинцы —  578 чел. (2,27 %), цыгане —  90 чел. (0,35 %), молдаване —  77 чел. (0,30 %), латыши —  50 чел. (0,20 %), другие — 410 чел. (1,61 %), не указали национальность — 24 чел. (0,09 %)

По переписи 2002 года в районе насчитывалось всего 424 сельских населённых пункта, из которых в 79-ти деревнях население отсутствовало, в 104 деревнях жило от 1 до 5 человек, в 76 — от 6 до 10 человек, в 85 — от 11 до 25 человек, в 44 — от 26 до 50 человек, в 12 — от 51 до 100 человек, в 8 — от 101 до 200 человек, в 15 — от 201 до 500 человек, лишь в одной — от 501 до 1000 человек.

По переписи 2010 года на территории района было расположено 423 сельских населённых пунктов, из которых в 128 деревнях население отсутствовало, в 127 деревнях жило от 1 до 5 человек, в 56 — от 6 до 10 человек, в 59 — от 11 до 25 человек, в 24 — от 26 до 50 человек, в 7 — от 51 до 100 человек, в 13 — от 101 до 200 человек и в 9 — от 201 до 500 человек.

Всего в Себежском районе 427 населённых пунктов:

Муниципально-территориальное устройство 

С апреля 2015 года в состав Себежского района входят 5 муниципальных образований, в том числе: 3 городских и 2 сельских поселения:

История муниципального устройства 
В 2005 году в составе района было образовано (Областной закон от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ) 13 муниципальных образований: 3 городских и 10 сельских поселений (волостей):

Муниципальные образования в 2005—2010 гг.:

На референдуме 11 октября 2009 года было поддержано объединение следующих муниципальных образований Себежского района: Долосчанской, Глембочинской, Дубровской, Лавровской и Томсинской волостей. В свою очередь на референдуме 11 октября 2009 года не было поддержано объединение Бояриновской волости с городским поселением Идрица, Мостищенской, Максютинской и Красной волостями. В 2010 году Законом от 03.06.2010 № 984-ОЗ О внесении изменений в Закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» после объединения пяти волостей (Долосчанской, Глембочинской, Дубровской, Лавровской и Томсинской) было образовано новое муниципальное образование со статусом «сельское поселение» Себежское с административным центром в городе Себеж. Окончательное новое административное деление вступило в силу 1 января 2011 года.

Согласно Областному закону № 984-ОЗ от 3 июня 2010 года район делится на 9 муниципальных образований, в том числе 3 городских и 6 сельских поселений.

Муниципальные образования в 2011—2015

Местное самоуправление 

С 2010 года Курсенков Леонид Михайлович (р.1958), уроженец Себежского района, является главой администрации Себежского района.

Председателем четвёртого созыва Собрания депутатов Себежского района в 2005 году избран Полукеев Виктор Григорьевич (р.1949), уроженец деревни Идрия Себежского района. Всего в Собрании заседает 13 депутатов.

Экономика 
Себежский щебёночный завод является структурным подразделением ОАО «РЖД», выпускает железобетонные изделия для обустройства железнодорожного полотна и конструкции железнодорожных мостов, а также конструкций общегражданского применения.

Малая Максютинская ГЭС мощностью 1,52 МВт принадлежащая Тверьэнергосбыту.

Практически полное отсутствие производственных предприятий  не позволяет развивать экономику района, преобладает торговля, представленная налоговыми резидентами других регионов.

Транспорт 
По территории района проходит автомагистраль «Москва—Рига» (М-9).

Себежский район граничит с Белоруссией, на основных магистралях организованы следующие таможенные переходы:
 «Долосцы» — д. Долосцы;
 «Байдаково» — д. Байдаково;

Культура

Достопримечательности 

 Крепостные сооружения XVI века города Ивангород-на-Себеже (современный Себеж).
 Курган Дружбы, насыпанный участниками партизанского движения в память о братстве по оружию в месте схода границ России, Латвии, Белоруссии.

Известные уроженцы 
  Кухарев Григорий Никанорович — Герой Советского Союза, заместитель командира по политической части 117-го гвардейского стрелкового полка, 39-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова, 1-го Белорусского фронта, гвардии майор. Родился 29 октября 1918 года в д. Ильино.
 Сергеенков Олег Алексеевич (род. 1 января 1936 года, д. Залосемье) — капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда (1986), лауреат Государственной премии СССР.

См. также 
 Операция «Зимнее волшебство»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Себежского района
 Официальный сайт администрации Себежского района
 Сведения на сайте областной администрации